Pindare Mirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pindaré Mirim, ort, Maranhão, Pindaré-Mirim, 
 Pindaré-Mirim, kommun, Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar